Вольное () — село в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея России. Административный центр Вольненского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу Лабы, напротив Лабинска, в 36 км к югу от районного центра аула Кошехабль.

Население 

Население — 3668 (2002 год): русские (81,8%), армяне (6,5%),цыгане, адыгейцы (3,3%).

Улицы

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кошехабльского района